album
 You Are (album van Eggs & Dogs), een album van Eggs & Dogs uit 2009, samen met Tomas Bodin

albumnummer
 You Are (Dolly Parton), een lied van Dolly Parton uit 1977, van het album New Harvest...First Gathering
 You Are (Arid), een lied van Arid uit 2002, van het album All Is Quiet Now
 You Are (Pearl Jam), een lied van Pearl Jam uit 2002, van het album Riot Act

single
 You Are (Lionel Richie), een single van Lionel Richie uit 1983
 You Are (Atomic Kitten), een single van Atomic Kitten uit 2001
 You Are (Jimmy Wayne), een single van Jimmy Wayne uit 2004
 You Are (Colton Dixon), de debuutsingle van Colton Dixon uit 2012